День дурака:
 День дурака — иное название Дня смеха.
 «День дурака» (англ. April Fool’s Day) — американский кинофильм 1986 года.
 «День дурака» — российский фильм 2014 года (реж. Александр Баранов); адаптация «Ревизора» в российских реалиях 2000-х годов.